Speak to Me (1973) a Pink Floyd együttes dala
 Speak to Me (2011) a Roxette együttes dala